Danmarksmesterskabet i kvindefodbold er der blevet spillet om siden sæsonen 1973 efter at Dansk Boldspil-Union valgte at optage kvindefodbolden i unionen i februar 1972 og etablerede Danmarksturneringen i kvindefodbold. Indtil da arrangerede Dansk Kvinde Fodbold Union de uofficielle danske mesterskaber for kvinder.

Det første mesterskab i kvindefodbold under DBUs administration blev afviklet efter cup-princippet, hvorefter mesterskabet er blevet afgjort på forskellig vis – senest med et grundspil og slutspil i Elitedivisionen. Den bedste række fik sit nuværende navn i 1994 efter at herrerne fik indført Superligaen i 1991.

Danmarksmesterskaber i kvindefodbold 1973-2020

Referencer 

Fodboldligaer
Danmarksmesterskaber i fodbold